Anna Włodarczyk (1925–2003) – polska florecistka
 Anna Włodarczyk (1932–2019) – polska charakteryzatorka filmowa
 Anna Włodarczyk (ur. 1951) – polska lekkoatletka
 Anna Cetera-Włodarczyk – polska filolog, dr hab.

Zobacz też 
 Anita Włodarczyk